«Холодное сердце: Оригинальный саундтрек» () — официальный саундтрек к анимационному фильму студии Disney «Холодное сердце». Он включает 10 оригинальных песен, написанных Робертом Лопесом и Кристен Андерсон-Лопес, и 22 композиции, созданные Кристофом Беком. Саундтрек также включает признанную критиками композицию «Let It Go» (киноверсия исполнена Идиной Мензел; сингл-версия Деми Ловато), которая получила премию «Оскар» за лучшую песню к фильму, премию «Грэмми», кинопремию «Выбор критиков» за лучшую песню, и была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню.

25 ноября 2013 года Walt Disney Records было выпущено два издания саундтрека: стандартное однодисковое и подарочное двухдисковое, содержащее неиспользованные в фильме треки, оригинальные демозаписи песен и score-композиций, и инструментальные версии основных песен фильма. 21 октября 2013 года был выпущен главный сингл альбома — кавер-версия Деми Ловато на песню «Let It Go». Поздние релизы сопровождались переведёнными на иностранные языки версиями «Let It Go».

Альбом дебютировал на 18-м месте в чарте Billboard 200. Саундтрек возглавлял список альбомов Billboard в течение тринадцати непоследовательных недель и к апрелю 2015 года был распродан 4-миллионным тиражом в США. Альбом был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний как трижды платиновый и достиг первого места в вышеупомянутом чарте, став четвёртым саундтрек-альбомом анимационного фильма, который добился подобного результата.

Коммерческий успех 
К 11 декабря 2014 года, саундтрек «Холодного сердца» имел 43 непоследовательные недели в топе саундтреков издания Billboard. В Американском чарте Billboard 200 альбом дебютировал на 18 месте — наивысшая позиция для саундтрека к анимационному фильму после мультфильма «Тачки» 2006 года. Позже, альбом стал десятым саундтреком к анимационному фильму, который достиг первой десятки чарта. Впоследствии он достиг и 4-го места — наивысшей позиции для анимационного фильма после мультфильма «Покахонтас» в 1995 году. Он также стал тринадцатым альбомом по числу непоследовательных недель на первой строчке чарта после альбома певицы Адель, «21» (24 недели).

Холодное сердце был 5-м самым продаваемым саундтрек-альбомом в США в 2013 году с 338 тысячами проданных копий. Он продолжил быть самым продаваемым альбомом в США и единственным, который продался более чем миллионом единиц за первую половину 2014 года с почти 2.7 миллионами копий. Исполненная Идиной Мензел, песня «Let It Go» также финишировала на 5 месте в цифровом чарте с 2.8 миллионами копий, проданными за первые шесть месяцев 2014 года. Саундтрек достиг 3 миллионов продаж в США в июле 2014 года — почти половина из них пришлась на цифровые копии, делая альбом самым продаваемым саундтреком за всю историю цифровых продаж. На конец года, Холодное сердце был альбомом номер один по версии чарта Billboard в 2014 году, став шестым в истории саундтреком после «Титаника», который достиг этой позиции, также как и вторым альбомом Disney (первым был саундтрек к «Мери Поппинс»). Он стал вторым самым продаваемым музыкальным альбомом в 2014 году с 3,527,000 копий. К апрелю 2015 года продажи достигли 4 миллионов копий в США. В Канаде, альбом продался 226 тысячами копий в 2014 году.

По всему миру, Холодное сердце продался более чем 10 миллионами копий в 2014 году. Он стал самым продаваемым альбомом 2014 года во всём мире.

Эксклюзивная виниловая LP-версия саундтрека была выпущена в марте 2014 года.

Версия саундтрека, включающая только первые десять композиций была выпущена под названием «Frozen: The Songs».

Награды и признание 
На 57-й церемонии «Грэмми», саундтрек «Холодного сердца» был номинирован в двух категориях — за лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному медиа, и за лучший саундтрек для визуальных медиа, и победил в первой. Песня «Let It Go» выиграла награду за лучшую песню, написанную для визуального представления.

Список композиций 
Вся музыка была написана Кристен Андерсон-Лопес и Робертом Лопесом (композиции 1-10), Кристофом Беком (11-32) и Фроудом Фьелхаймом (11, 31).

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Примечания

Ссылки 

Холодное сердце (Disney)
Саундтреки 2013 года
Саундтреки мультфильмов
Саундтреки на английском языке
Альбомы Disney
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums